«Запре́тные жела́ния» (также «Бадрина́т», , ) — индийский боевик режиссёра , снятый на языке телугу и вышедший в прокат 10 июня 2011 года. В Индии фильм также был переведён на малаялам и хинди. Хинди версия выпускалась под названием Sangharsh Aur Vijay («Борьба и Победа»).

Фильм провалился в прокате, не сумев окупить высокий бюджет. Хореограф и звукорежиссёр картины были удостоены премий Filmfare Awards South и Nandi Awards соответственно.

Сюжет 
Бхишманараяна — гуру храма Бадринатх, расположенного в горах Уттаракханда. Он набирает отряд воинов для защиты индуистских храмов от террористов. Бадри, лучший воин среди них, может в одиночку отстоять святилище от множества врагов.

Однажды в храм приезжает Алакнанда — девушка, из-за трагических событий ставшая убеждённым атеистом. Бадри поручают вернуть ей веру в Бога. Алакнанда влюбляется в него, но Бхишманараяна уже решил, что его преемником должности наставника храма станет именно Бадри, а для этого будущему наставнику необходимо принять целибат. К тому же на Алакнанду уже ведёт охоту Саркар, который хочет выдать её за своего сына против её воли.

Главным героям предстоит выяснить, какая любовь сильнее — к женщине или к Богу? А также понять, сможет ли любовь к мужчине вернуть любовь к Богу?

В ролях 

 Аллу Арджун — Бадри (Бадринатх)
 Таманна Бхатия — Алакананда
 Пракаш Радж — гуру Бхишманараяна
 Келли Дорджи — Саркар
  — жена Саркара
  — горничная Алакнанды
  — Говинд, отец Бадри
  — мать Бадри
  — дядя Алакананды
  — Баттин Баба
  — мальчик, изучающий Веды
  — отец Алакананды
  — мать Алакананды
  — священник
  — Чупке, аферист
 М. С. Нараяна — помощник Баттин Бабы
 Дхармаварапу Субраманьям — паломник из Петы

 Саундтрек 

 Критика 
Суреш Кавираяни из The Times of India''поставил фильму 2 бала из 5, сказав, что на фоне больших ожиданий он стал большим разочарованием.
Радхика Раджамани из Rediff.com оценила его в 1.5 звезды из 5 и добавила, что «Аллу Аравинд может гордиться роскошной постановкой и высокими техническими стандартами. Но сюжет и сюжетная линия — слабые, и фильм не цепляет».

Награды 
 Filmfare Awards South за лучшую хореографию —  за танец к песне «Nath Nath»
 Nandi Awards за лучшую работу звукорежиссёра — К. Деви Кришна

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на телугу
Фильмы-боевики Индии
Фильмы-мелодрамы Индии
Кинокомедии Индии
Фильмы о религии
Фильмы Индии 2011 года